Стамфорд има више значења:
 Стамфорд
 Стамфорд (Тексас)
 Стамфорд (Њујорк)
 Стамфорд (Небраска)